{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2014
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|24 de fevereiro – 2 de março
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|14ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP World Tour 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Federico Delbonis
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Guillermo García-López /  Philipp Oswald
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2013 
| align="right" |2015 >|}ATP de São Paulo de 2014 (ou Aberto do Brasil de 2014) foi a décima-quarta edição do Brasil Open, torneio masculino de tênis disputado em quadras de saibro e que fez parte da série ATP World Tour 250, sediado no Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.

Campeões
Simples

  Federico Delbonis venceu  Paolo Lorenzi, 4–6, 6–3, 6–4

Duplas

  Guillermo García-López /  Philipp Oswald''' venceram  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah, 5–7, 6–4, [15–13]

Ligações externas 
 
 

 
2014
São Paulo